

Élections au Conseil national

Élections européennes

Élections présidentielles 

 Soutenu également par le FPÖ
 Soutenu également par le SPÖ

Élections régionales

Basse-Autriche

Burgenland

Carinthie

Haute-Autriche

Salzbourg

Styrie

Tyrol

Vienne

Vorarlberg 

Parti populaire autrichien